Старый Брод — название населённых пунктов:

Россия 
 Старый Брод — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Старый Брод — деревня в Чернушинском районе Пермского края.